Виља Мадеро има више значења:

 Виља Мадеро (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Виља Мадеро, Ел Потреро (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Виља Мадеро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виља Мадеро (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику